Декаборан — гидрид бора, содержащий в молекуле 10 атомов бора:

 Декаборан(14) — B10H14
 Декаборан(16) — B10H16